Jörg Hoffmann (1963) olimpiai, világ- és Európa-bajnok német szánkós
 Jörg Hoffmann (1970) világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes német úszó